Hvidøre er en lokalitet ved Klampenborg nord for København. Kan også henvise til:

Hvidøre Slot
Hvidøre Batteri